Henry Stebbins ist der Name folgender Personen:

* Henry Endicott Stebbins (1905–1973), US-amerikanischer Diplomat
 Henry G. Stebbins (1811–1881), US-amerikanischer Politiker